Chandrasekhar ist der Name folgender Personen:

 B. S. Chandrasekhar  (1928–2021), Festkörper- und Tieftemperatur-Physiker
 Jay Chandrasekhar (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler, Komiker, Schriftsteller, Regisseur und Mitglied der Comedy-Gruppe Broken Lizard
 O. Chandrasekhar (1936–2021), indischer Fußballspieler
 Sivaramakrishna Chandrasekhar (1930–2004), indischer Physiker
 Subrahmanyan Chandrasekhar (1910–1995), US-amerikanischer (Astro-)Physiker indischer Herkunft

Chandrasekhar ist Namensbestandteil von
 Chandrasekhar-Grenze
 Chandrasekhar-Clogston Limit
 Super-Chandrasekhar mass type Ia supernova

Siehe auch
 Chandra (Begriffsklärung)